Чемпионат мира по шахматам ФИДЕ 1999 — проходил в Лас-Вегасе по олимпийской системе.

Регламент 
Делёж мест: 
 Если после двух партий с обычным контролем, не был выявлен победитель, игрался матч из двух в быстрые шахматы. 
 Если и он заканчивался в ничью, то игроки играли второй матч из двух партий (см. ниже: вторая серия), за исключением первого тура.
 Если матч в быстрые шахматы закончился в ничью, то игроки играли блиц-партии, до выявления победителя. Цвет разыгрывался перед каждой партией.
 Если блиц-партии не выявили победителя, то игралась финальная партия. Ничья в пользу чёрных.

Контроль времени:
 в обычных партиях — 100 минут на 40 ходов, потом 50 минут на 20 ходов и 10 минут до конца партии, с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход.
 в быстрых партиях (первая серия) — 25 минут на партию, с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход.
 в быстрых партиях (вторая серия; не игралась в первом круге, игроки приступали к следующему розыгрышу) — 15 минут на партию, с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход.
 «sudden death» — белые: 4 минуты, чёрные: 5 минут; с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход.
 «sudden death» (финальная игра) — белые: 6 минуты, чёрные: 5 минут.

Запись: игроки не обязаны записывать партию, это делалось автоматически.

Раунды 1—4

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Раунды 5—7

Финал

Литература 
 Шахматный информатор, №76 VI—IX 1999, С. 349.

Матчи за звание чемпиона мира по шахматам
1999 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Лас-Вегасе
Спорт в США в 1999 году
Международные соревнования по шахматам в США